Ботвинино — название населённых пунктов в России:

 Ботвинино — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Ботвинино — деревня в Селижаровском районе Тверской области.